Kniewo bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Kniewo (Szczecin), (dt. Kienwerder bei Altdamm), Stadtteil von Stettin in der Woiwodschaft Westpommern
 Kniewo (Wejherowo) (dt. Kniewenbruch), Dorf der Landgemeinde Wejherowo in der Woiwodschaft Pommern

 Kniewo (Pojezierze Kaszubskie), See in der Woiwodschaft Pommern 
 Cisowa (Pojezierze Szczecineckie), See in der Woiwodschaft Westpommern